Magnus Erlendsson (Magnus van Orkney), feestdag 16 april
 Magnus van Avignon, feestdag 19 augustus
 Magnus van Füssen, feestdag 6 september 
 Magnus van Trani, feestdag 19 augustus